Servigny ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Servigny (Manche) im Département Manche
 Servigny-lès-Raville im Département Moselle
 Servigny-lès-Sainte-Barbe im Département Moselle